Andrzej Bukowski (1911–1997) – polski filolog, historyk literatury, prof. zw. dr
 Andrzej Bukowski (1936–2021) – polski chemik, prof. dr inż.
 Andrzej Bukowski – polski socjolog, dr hab.
 Andrzej Bukowski – polski muzyk, klarnecista, dr hab.